CRE har flere betydninger:
 CRE er ICAO luftfarts benævnelse for Cree Airways Corporation, Canada
 CRE (bakterie)